Karim Kharbouch (1984-), rappeur américain d'origine marocaine.
 Maroua Kharbouch (1990-), mannequin gibraltarienne d'origine marocaine.

Patronyme marocain